Bound bezeichnet

 ein 1920 hergestelltes Cyclecar des britischen Herstellers Bound Brothers
 einen 1996 gedrehten, US-amerikanischen Film, siehe Bound – Gefesselt
 einen 2015 gedrehten, US-amerikanischen Film, siehe Bound – Gefangen im Netz der Begierde

Bound ist der Familienname von:

 Franklin Bound (1829–1910), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bounds